Brokoff (Brokof, Brokov, Prokov, Prokop, Brokhoff, Brockhoff) je příjmení rodiny významných českých barokních sochařů a řezbářů: 

 Jan Brokoff (1652–1718) a jeho synové:
 Michal Jan Josef Brokoff (1686–1721)
 Ferdinand Maxmilián Brokoff (1688–1731) – nejslavnější z rodiny Brokoffů

České rodiny